Suchy Bór – wieś w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Chrząstowice
 Suchy Bór – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Pobiedziska
 Suchy Bór – dawny majątek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.
 Suchy Bór – dawna kolonia na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów.